Mészáros Sándor

 Mészáros Sándor (1915–1983) erdélyi magyar költő
 Mészáros Sándor (1929) operaénekes (bariton)
 Mészáros Sándor (1933) erdélyi magyar labdarúgó, edző
 Mészáros Sándor (1948) diplomata, nagykövet
 Mészáros Sándor (1953) ejtőernyős
 Mészáros Sándor (1959) író, irodalomtörténész
 Mészáros Sándor (baptista lelkipásztor)

hasonló nevűek
 Mészáros Sándor László (1889–1972) színész